Агва Марина има више значења:
 Агва Марина (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Марина (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Марина, Ла Мангана (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Марина (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику